Juana de Navarra (1382 - julio 1413, en Bearne) también conocida como Jeanne d'Évreux o Joanna fue la heredera del trono de Navarra en 1402-1413, y regente de Navarra en ausencia de su padre en varias ocasiones. Era la hija mayor de Carlos III de Navarra y su esposa Leonor, hija de Enrique II de Castilla.

Vida
Juana era miembro de la casa francesa de Évreux, era hermana mayor de Blanca I de Navarra, Beatriz, condesa de La Marche e Isabel, condesa de Armagnac.

Juana fue originalmente prometida en 1401 a Martín I de Sicilia, que era viudo de María de Sicilia, quien no le había dado hijos sobrevivientes. Sin embargo, los planes cambiaron y Martín se casó con Blanca, la hermana de Juana. Juana se casó en Olite el 12 de noviembre de 1402 con Juan I de Foix. La pareja estuvo casada durante once años pero no tuvo hijos.

Un mes después de su boda, Juana fue reconocida como heredera del trono de Navarra en Olite el 3 de diciembre de 1402; Esto ocurrió después de la muerte de su único hermano Luis. Gobernó Navarra en nombre de sus padres durante sus ausencias en el extranjero.

Juana murió en Bearne en julio de 1413, sin hijos. Esto significaba que su hermana menor Blanca fue nombrada heredera al trono de Navarra el 8 de septiembre de 1425.

Ancestros

Referencias

Mujeres
Casa de Évreux 
Infantes de Navarra
Mujeres de la Edad Media en Francia
Mujeres de la Edad Media en España
Infantes de España del siglo XIII
Infantes de España del siglo XIV
Mujeres gobernantes del siglo XV
Nacidos en Madrid